Cheryl Miller peut désigner :
 Cheryl Miller (1943-), une actrice américaine ;
 Cheryl Miller (1964-), une joueuse de basket-ball américaine ;
  (1946-2003), une militante américaine.